Italiaans voetbalelftal onder 20 (mannen) 
Italiaans voetbalelftal onder 20 (vrouwen)